We Will Rock You
 We Will Rock You (wideo)
 We Will Rock You (musical)